Магнитная запись информации (запись, при помощи магнитной головки, на диск или ленту).

Применяется в:
 Магнитной звукозаписи (магнитофон)
 Накопителях информации: 
 Накопитель на гибких магнитных дисках (НГМД)
 Накопитель на жёстких магнитных дисках (НЖМД)
 Ленточный накопитель

Разновидности: 
 Магнитооптическая запись
 Термомагнитная запись (также тепловая магнитная запись, магнитная запись с подогревом; )); применяется в НЖМД.

См. также 
 Оптическая запись
 Механическая запись (грампластинка и пр.)
 Запоминающее устройство